Jávori István (1922–1978) sportvezető (Kazincbarcika)
 Jávori István (1960) író